Чубань:

 Чубань — река в Башкортостане.
 Чубань — чуйское племя из объединения алты чуб.
 Чубань — украинская фамилия.